Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Sloveniji.

Povijest
Slovenija je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u kasno rimsko doba i ranom srednjem vijeku.

Galerija

Izvori